

Cinema
Man Hunt – cortometraggio muto del 1908 prodotto dalla Kalem Company
Man Hunt – cortometraggio d'animazione del 1938 di Walter Lantz
Man Hunt – film del 1933 diretto da Irving Cummings
Man Hunt – film del 1936 diretto da William Clemens
Duello mortale (Man Hunt) – film del 1941 diretto da Fritz Lang

Pagine correlate
Manhunt